De elfde etappe van de Ronde van Italië 2012 werd verreden op 16 mei van Assisi naar Montecatini Terme. Het was een vlakke rit over een afstand van 258 km.

Verloop 
De 11e etappe was de langste rit van deze Giro. Met de drie extra kilometer die de wedstrijdleiding nog toevoegde, kregen ze 258 km voor de wielen.

Zes renners trokken ten aanval waaronder de bedrijvige Belg Olivier Kaisen, de Italianen Simone Ponzi en Manuele Boaro, de Oostenrijker Stefan Denifl, de Fransman Mickaël Delage en de Spanjaard Adrian Saez. Ze liepen echter nooit boven de vijf minuten uit.

Op 13 kilometer van de finish diende zich de verwachte massaspurt aan. Ondanks drie bochten in de laatste kilometer kwam de grote groep er ongehavend door. Iedereen tipte op Mark Cavendish maar die liet zich verrassen door Roberto Ferrari en Francesco Chicchi. Als troostprijs kreeg Cavendish de rode trui.

Rituitslag

Klassementen 

Etappe 11
Sport in Toscane
Pistoia (provincie)